Чемпионат Испании по футболу 1979/1980 — 49-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 20-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 770 голов.

Турнирная таблица 

1 После окончания чемпионата, 20 июня 1980 года, комиссия из Королевской испанской футбольной федерации признала недействительным результат матча 31-го тура между «Депортиво Малага» и «Саламанкой» (0:3) из-за фальсификации результата, и сняло с «Саламанки» 2 очка. Но год спустя, 8 мая 1981 года, результат матча был восстановлен, а штрафы отменены из-за отсутствия доказательств.
2 С клуба «Депортиво Малага» было снято 3 очка.

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com
1 Матч должен был быть сыгран в Альмерии, так как стадион «Депортиво Малаги» «Ла-Росаледа» был закрыт. Но клуб «Депортиво Малага» не явился на игру, за что с них было снято 3 очка и засчитано техническое поражение 0:1

Потуровая таблица

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 7 голов
 «Атлетик Бильбао» — «Севилья»  — 4:3 (24-й тур, 8 марта 1980 года)
 «Райо Вальекано» — «Бургос»  — 5:2 (24-й тур, 9 марта 1980 года)
 «Реал Мадрид» — «Райо Вальекано»  — 7:0 (19-й тур, 3 февраля 1980 года)
 «Реал Сосьедад» — «Барселона»  — 4:3 (5-й тур, 14 октября 1979 года)
 «Севилья» — «Бургос»  — 6:1 (2-й тур, 16 сентября 1979 года)
 «Эспаньол» — «Альмерия»  — 5:2 (1-й тур, 8 сентября 1979 года)
 Самая крупная победа в гостях: 3 гола
 «Бургос» — «Спортинг»  — 0:3 (33-й тур, 11 мая 1980 года)
 «Депортиво Малага» — «Реал Мадрид»  — 1:4 (13-й тур, 16 декабря 1979 года)
 «Депортиво Малага» — «Саламанка»  — 0:3 (31-й тур, 27 апреля 1980 года)
 «Депортиво Малага» — «Спортинг»  — 0:3 (17-й тур, 20 января 1980 года)
 «Спортинг» — «Сарагоса»  — 1:4 (9-й тур, 11 ноября 1979 года)
 Самая крупная победа дома: 7 голов
 «Реал Мадрид» — «Райо Вальекано»  — 7:0 (19-й тур, 3 февраля 1980 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1980
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1979 году
Спорт в Испании в 1980 году